Богодуховка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богодуховка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2004 году.
 Богодуховка — до 1963 года название села Рощинское Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Богодуховка — село в Называевском районе Омской области.
 Богодуховка — село в Павлоградском районе Омской области.
 Богодуховка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Богодуховка — до 1960 года название села Первомайское в Кулундинском районе Алтайского края.

Украина 
 Богодуховка — село в Чернобаевском районе Черкасской области.